

Marine 
Un barrot ou bau est une des pièces de renfort transversal de la structure d'un bateau.

Patronymes 
 
 Adolphe Barrot (1801-1870), homme politique français, fils de Jean-André Barrot et frère de Odilon Barrot et Ferdinand Barrot.
 Adrien Barrot, (1967- ), philosophe et essayiste français.
 Célia Barrot (1990-), nageuse française.
 Ferdinand Barrot (1806-1883), homme politique français, fils de Jean-André Barrot et frère de Odilon Barrot et Adolphe Barrot.
 Jacques Barrot (1937-2014), homme politique français, fils de Noël Barrot.
 Jean Barrot, nom de plume de Gilles Dauvé (né en 1947), écrivain français.
 Jean-André Barrot (1753-1845), juriste et homme politique français, père de Odilon Barrot, Adolphe Barrot et Ferdinand Barrot.
 Jean-Noël Barrot (1983-), homme politique français, fils de Jacques Barrot.
 Jean Odilon-Barrot (1841-1904), homme politique français, fils d'Adolphe Barrot et petit-fils de Jean-André Barrot.
 Noël Barrot (1903-1966), homme politique français.
 Odilon Barrot (1791-1873), homme politique français, fils de Jean-André Barrot et frère d'Adolphe Barrot et Ferdinand Barrot.
 Olivier Barrot (1948-), journaliste et écrivain français.
 Ronan Barrot (1973-), peintre français.